Als Nothilfe bezeichnet man:
 die zu Gunsten eines Dritten ausgeübte Notwehr
 die Katastrophenhilfe
 eine Notaufnahme
 in der Schweiz die finanzielle und materielle Hilfe für abgelehnte Asylbewerber, welche keine Sozialhilfe erlangen können, siehe Asylrecht (Schweiz)

Siehe auch: